Пилос может означать:

 Пилос (остров) — остров в Греции.
 Пилос — город в Греции.
 Пилос (шлем)
 Пилос (сын Ареса) — сын Ареса.